puede hacer referencia a:

 El destructor de la Armada Imperial Japonesa Akizuki, de la Clase Akizuki, activo desde 1942 y hundido en 1944.
 El destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón Akizuki (DD-161), de la Clase Akizuki, activo desde 1960 hasta 1993.
 El destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón Akizuki (DD-115), de la Clase Akizuki, botado en 2010 y presumiblemente activo en 2012.
 Akizuki Tanenaga, un samurái de finales del período Sengoku a comienzos del periodo Edo de la historia de Japón.
 Akizuki Tanezane, un samurái que, después de haber sido vencido por el clan Ōtomo, se alió con el clan Shimazu en contra de Toyotomi Hideyoshi cuando este invadió Kyūshū.
 Akizuki Nakuru (秋月 奈久留) o Ruby Moon, es un personaje del manga y anime Card Captor Sakura.

Nombres de buques de guerra de Japón